Amiga — многозначный термин:

Amiga — семейство домашних персональных компьютеров и операционных систем к ним, разработанные Amiga Corporation.

 — звукозаписывающий лейбл популярной музыки в Германской Демократической республике и ФРГ с 1947 по 1994 годы.

См. также